OGX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ouargla (Algeria)